Пастка-22 () — багатозначний термін.

 Пастка-22 — парадоксальна ситуація, яку людина не може уникнути через суперечливість правил.
 Пастка-22 — постмодерністський роман  року американського письменника Джозефа Геллера.
 Пастка-22 — американська стрічка  року режисера Майка Ніколса.
 Пастка-22 — американсько-британсько-італійський мінісеріал  року.

Див. також 
 Catch 22 — американський ска-панк гурт з Нью-Джерсі.
 Catch 22 — альбом шведського гурту «Hypocrisy», випущений у 2002 році лейблом «Nuclear Blast».
 Catch 22 — альбом британського співака Тінчі Страйдера.